Hector Horeau (1801-1872), architecte français ;
 Louis-Marie Horeau (1948-), journaliste français.